La Fédération canadienne de bridge est la principale organisation du bridge contrat au Canada. À l'instar de son homologue américaine, la United States Bridge Federation (USBF), la FCB fait la promotion du bridge en organisant des tournois pour tous, elle fait la sélection des joueurs et des équipes qui représentent le Canada dans les compétitions internationales, et elle offre un soutien financier aux joueurs qui y participent. La FCB publie le magazine bilingue Bridge Canada (6 numéros par année).

La FCB gère un certain nombre de programmes de sensibilisation communautaire qui ont permis de recueillir des fonds pour des organismes de bienfaisance canadiens et agit en tant que liaison avec l’''American Contract Bridge League (ACBL) et la Fédération mondiale de bridge (WBF), veillant à ce que les préoccupations canadiennes soient soulevées auprès de ces organisations. La FCB organise également les Championnats canadiens annuels de bridge, un événement multi-tournois qui comprend les Championnats canadiens par équipes (Open, B, et C), le Championnat canadien des équipes féminines, le Championnat canadien des équipes mixtes, le Championnat canadien des équipes seniors, le Championnat canadien des paires Open, et le Championnat canadien des paires IMP.

La FCB a été créée par plusieurs joueurs de bridge de premier plan, dont Eric Murray lors des championnats nationaux de l'ACBL en 1965 (maintenant appelés les championnats nord-américains de bridge) à Chicago. À l'époque, l'ACBL comptait plus de 10 000 membres canadiens. La fédération était également une réponse à l'Olympiade mondiale de bridge de 1960 créée par la WBF - une opportunité pour le Canada de concourir au niveau international.

La constitution actuelle de la FCB prévoit six zones, chacune représentée par un directeur de zone. Ces zones sont regroupées plus ou moins selon la géographie du Canada, avec des directeurs à Halifax, Montréal, Toronto, Winnipeg, Edmonton et Vancouver. Le siège social de la fédération est à Toronto.

Références

Liens externes 
 Temple de la renommée de la FCB 
 Site officiel – Bilingue (Anglais, Français)

Fédération de bridge